Clear Lake kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Clear Lake (sjö i Antarktis, lat -68,64, long 77,99), 
 Clear Lake (sjö i Antarktis, lat -77,53, long 166,15),

USA 

 Clear Lake, Iowa, ort i Cerro Gordo County, 
 Clear Lake, South Dakota, ort i Deuel County, 
 Clear Lake, Wisconsin, ort i Polk County, 
 Clear Lake City, Houston, Texas, stadsdel i Houston, 
 Clear Lake Shores, Texas, ort i Galveston County,  
 Clear Lake, Illinois, ort i Sangamon County, 
 Clear Lake, Indiana, ort i Steuben County, 
 Clear Lake, Minnesota, ort i Sherburne County,  
 Clear Lake, Washington, ort i Skagit County,

Se även
Clearlake